Petar Popović peut désigner :
Petar Popović (1873-1945), architecte serbe
Petar Popović (1959- ), joueur d'échecs yougoslave
Petar Popović (né en 1959), joueur croate de basket-ball
Petar Popović (né en 1979), joueur serbe de basket-ball
Petar Popović (1984-), joueur de tennis français
Petar Popović (né en 1996), joueur monténégrin de basket-ball